Goar steht für:
 Goar, (um 495–575) Heiliger aus Aquitanien
 Goar (Alane) (vor 390–um 450), Anführer der Alanen
 Goar (Name), antiker Vorname

Sankt Goar oder St. Goar steht für:
 Sankt Goar, Stadt in Rheinland-Pfalz
 St. Goar, Ortsbezirk von Sankt Goar
 Landkreis Sankt Goar, war ein von 1816 bis 1969 bestehender Landkreis

Kirchengebäude: